Chapter V (álbum de Staind)
Chapter V (álbum de Trey Songz)
Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken - da banda sueca HammerFall

Desambiguação